Meloche ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Meloche (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler
 Éric Meloche (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Gilles Meloche (* 1950), kanadischer Eishockeytorwart
 Lise Meloche (* 1960), kanadische Biathletin
 Nicolas Meloche (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler